De Sherman A4-D4 DD (Duplex Drive) was een door de Britten ontwikkelde drijvende tank, gebaseerd op de M4 Sherman, die is gebruikt tijdens de landing in Normandië in de Tweede Wereldoorlog.

Beschrijving 
Een DD werd drijvende gehouden door een opvouwbaar canvasscherm dat na de landing omlaag zakte zodat het kanon direct de vijand onder vuur kon nemen. Het was de bedoeling dat de DD-tanks als eerste zouden landen, tezamen met de landingsvaartuigen op de kusten van Normandië.

Achteraan had de tank twee driebladige schroeven voor de voortstuwing. De aandrijving van de schroeven geschiedde door middel van verlengde assen aan de achterste loopwielen van het rupsonderstel met een haakse tandwieloverbrenging naar de schroefassen. Schroeven en rupsen waren daardoor gekoppeld, wat bij het aan land komen erg belangrijk was. 

De bewapening was onveranderd, en bestond uit een 75mm-kanon, twee 0.303-inch mitrailleurs en een 0.50-inch mitrailleur. De bemanning bestond uit vijf man. De snelheid bedroeg 4,3 knopen in het water en 40 km/u op het land. Het gewicht was 33 ton.

Inzet
Sommige van deze tanks werden vanaf troepentransportschepen in zee gelost met behulp van scheepskranen. De canvasscherm"rok" werd omhooggetrokken, en klem gezet, zodat de rupsbanden en een deel van het tankonderstel in het water zaten. De koepel en het bovengedeelte van de tank bleef boven water en was omrand door het canvasscherm. Vooraan was een kleine opening om zicht te geven voor de tankcommandant. Deze gaf zijn correctieorders door aan de tankbestuurder, nu roerganger.  

Tijdens de landingsovertocht gebeurde het wel, dat het canvasscherm, onderaan tegen het wateroppervlak werd geraakt door Duitse treffers, zodat het scherm geen afdoende drijfkrachtvermogen meer had. Onherroepelijk zonk de tank dan naar de bodem en liep de tankbemanning risico te verdrinken. Veel van deze tanks zonken, door een combinatie van het weer, hoge golven die over het canvasscherm sloegen, beschietingen, en doordat ze van te grote afstand te water werden gelaten (met name bij Omaha Beach).

Zie ook 
 Hobart's Funnies

Externe link  
 film van DD tank die rivier oversteekt (2min 11sec)

Varianten van de M4 Sherman